Georgiana – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Butler
 Georgiana – uniwersytet w Niemczech